Cauchemar en cuisine (France)
 Cauchemar en cuisine (Grande-Bretagne)